Biskupice è il nome delle seguenti località:

Polonia
 Biskupice – comune rurale del distretto di Wieliczka
 Nowe Biskupice (lett. «Biskupice nuova») – frazione della città di Słubice
 Stare Biskupice (lett. «Biskupice vecchia») – frazione della città di Słubice

Repubblica Ceca
 Biskupice – comune del distretto di Svitavy
 Biskupice – comune del distretto di Prostějov
 Biskupice – comune del distretto di Chrudim
 Biskupice – comune del distretto di Zlín
 Biskupice-Pulkov – comune del distretto di Třebíč

Slovacchia
 Biskupice – comune del distretto di Lučenec